O Colégio Militar de Belém (CMBel) é uma instituição militar de ensino voltada para o ensino fundamental (a partir do 6 ano) e médio, localizada em Belém, Pará. O Colégio é uma unidade acadêmica do Exército Brasileiro e subordinado à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial. Décima terceira instituição de ensino do Sistema Colégio Militar do Brasil, o CMBel visa atender os filhos de militares e civis, nos segmentos masculino e feminino. Em sua fase inicial, o CMBel estima o crescimento de seu corpo discente, o qual se ampliará para um total de mil alunos em sua plenitude.

Ligações externas 
 

Unidades de ensino do Exército Brasileiro
Escolas militares do Brasil
Militar do Pará
Militar do Pará
Instituições de ensino de Belém (Pará)
2016 no Pará